Алексе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 130 км на північний схід від Нанта, 18 км на північ від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 200 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 564,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Алексен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Алексен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн